Серге́й Андре́евич Ивано́в:
 Иванов, Сергей Андреевич (1822—1877) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Иванов, Сергей Андреевич (1858—1927) — русский революционер, народоволец, эсер.
 Иванов, Сергей Андреевич (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Сергей Андреевич (род. 1978) — российский игрок в мини-футбол.